Wolf Mask () — еротично-комедійна бара-манґа, написана манґака під псевдонімом «Мацу Такеші».

Сюжет 
Робота моделі і тяжка, і важка. Вимоги до моделей дуже високі, і це стосується не тільки здоров'я і зовнішності. Часом їх змушують одягати надзвичайно викликаючі костюми, брати в рот предмети сумнівного походження і грати найрізноманітніші ролі. У цій роботі можна побачити закулісну роботу моделі.

Див. також 
 Priapus
 Бара
 Яой
 Сьонен-аі

Посилання 
 Манґа на сайті «adultmanga»  
 Манґа на сайті «takeshimatsu.tumblr.com»  

Аніме та манґа в жанрі бара
Аніме та манґа на ЛГБТ-тематику
Мацу Такеші